Робінсон Джефферс (англ. John Robinson Jeffers; 10 січня 1887, Аллегейні, Пенсильванія — 20 січня 1962, Кармел, Каліфорнія) — американський поет. 
 Олівер Джефферс (Oliver Jeffers, нар. 1977) — північноірландський художник, ілюстратор та письменник, який зараз живе і працює в Брукліні.